La 1. Lig 1992/93 fue la 35.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1992
Fútbol en 1993
Deporte en Turquía en 1992
Deporte en Turquía en 1993